Джо Ба́гнер (, при рождении Йо́зеф Кройль Бу́гнер, род. 13 марта 1950, Сегед) — английский боксёр венгерского происхождения. Чемпион Европы в тяжёлом весе. Был одним из сильнейших тяжеловесов профессионального бокса в 1970-х. Чемпион Европы среди профессионалов в 1972—1975 и в 1976. Провел два боя с Мохаммедом Али в 1973 и в 1975, в которых сумел продержаться все 12 и 15 раундов и проиграл по очкам. В 1977 году эмигрировал в Австралию, где несколько раз становился чемпионом.

Джо Багнер имеет ряд заметных побед над бойцами: Генри Купер, Чак Вепнер, Джимми Эллис, Джеймс Тиллис, Дэвид Бэй, Грег Пейдж, Джеймс «Костолом» Смит

Артист 
Багнер снимался в серии фильмов и в телесериале Затерянный мир.

Роли 
 1977: The Greatest
 1978: Lo chiamavano Bulldozer
 1979: Uno Sceriffo extraterrestre — poco extra e molto terrestre
 1979: Io sto con gli ippopotami
 1981: Occhio alla penna
 1988: Barracuda
 1990: Sher Mountain Killings Mystery
 1992: Fatal Bond
 1992: A Country Practice
 1994: Street Fighter
 1997: Roar
 1999: Journey to the Center of the Earth
 2000: Pizza
 2000: Walk the Talk
 2001: The Lost World
 2003: Gettin’ Square
 2004: The New Boots
 2004: The Baby Juice Express

Ссылки 
 
 

Боксёры Венгрии
Боксёры Великобритании
Боксёры Австралии
Боксёры 1960-х годов
Боксёры 1970-х годов
Боксёры 1980-х годов
Боксёры 1990-х годов
Иммигрировавшие в Великобританию из Венгрии
Беженцы из Венгрии (1956)
Чемпионы Европейского боксёрского союза
Боксёры тяжёлой весовой категории